Ото III или Отон III (Otto III) може да се отнася за:

 Ото III, император на Свещената Римска империя (980–1002)
 Ото III (Швабия), херцог на Швабия († 1057)
 Ото III (Бургундия), пфалцграф на Бургундия (1208–1248)
 Ото III (Бавария), херцог на Долна Бавария (1261–1312)
 Ото III (Каринтия), херцог на Каринтия (c. 1265-1310)
 Ото III (Монферат), маркграф на Монферрат († 1378)
 Ото III (Померания), херцог на Померания (1444–1464)